Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2003 года в молниеносная программе прошёл 20 июля в г. Уфа в помещении профессионального шашечного клуба «Башнефть».

Главный судья соревнований А. Н. Новиков (Тверь), главный секретарь Д. Х. Сакаев (Ишимбай). 

Контроль времени — 5 минут на партию.

Призёры 
 — Тансыккужина Тамара,

 — Мильшина Елена,

 — Платонова Ирина.

Таблица 

Матч за 1 место: Тансыккужина-Мильшина 3-1

Матч за 3 место: Платонова-Боркова 2-0

Примечания

Ссылки 
таблица

Чемпионаты России в 2003 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2003 год в шашках
События 20 июля
2003 год в Башкортостане